Сваровски может означать:

 Сваровски, Даниэль (1862—1956) — австрийский инженер, основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.
 Сваровски, Ханс — австрийский дирижёр еврейского происхождения.

Компании 
 «Swarovski» — австрийская компания, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов, украшений и огранке драгоценных камней.

См. также 
 «Сваровски-Тироль» — австрийский футбольный клуб из Инсбрука, существовавший с 1986 по 1992 год.
 «Сваровски Тироль» — австрийский футбольный клуб из Ваттенса.
 Сваровский